La Haldern Pop Recordings è una etichetta discografica indipendente tedesca fondata nel 2004.

Artisti 
 Alcoholic Faith Mission
 All The Luck In The World 
 Chris Pureka
 Dag För Dag
 Dry The River
 Emanuel and the Fear
 Friska Viljor
 HELMUT
 Hjaltalin
 HONIG
 Isbells
 Julia Marcell
 Liam Finn
 Mintzkov
 Money For Rope
 Sea + Air
 Socalled
 Steve Cradock
 The Black Atlantic
 The Revs
 The Slow Show
 The Soundtrack Of Our Lives 
 Union Carbide Productions
 Wendy McNeill
 Wildbirds & Peacedrums
 William Fitzsimmons
 Zita Swoon

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche tedesche
Etichette discografiche indipendenti